La cuarta temporada de Mexico's Next Top Model tuvo su estreno el 19 de agosto de 2013 y finalizó el 4 de noviembre de 2013. En esta temporada, Elsa Benítez, top model mexicana y host del programa en sus tres temporadas pasadas, se ve substituida por la modelo mexicana Jaydy Michel por primera vez en la historia de la concesión adquirida por Sony Entertainment Television en el 2009.

Top 14 (Concursantes)

Guía de capítulos

Orden de llamados

 La concursante ganó la competencia.
 La concursante fue eliminada.
 La concursante no recibió fotografía y fue eliminada directamente en el panel.
 La concursante abandonó la competencia por motivo de salud.
 La concursante fue eliminada pero a causa del abandono de otra se quedó en la competencia.

Guía de sesiones fotográficas 
 Episodio 1 - Sesión fotográfica: "Casting"
 Episodio 2 - Sesión fotográfica: "Blanco y negro" 
 Episodio 3 - Sesión fotográfica: "Makeovers"
 Episodio 4 - Sesión fotográfica: "Emociones frente al espejo"
 Episodio 5 - Sesión fotográfica: "Caballos de la Moda"
 Episodio 6 - Sesión fotográfica: "Atrapadas en una telaraña"
 Episodio 7 - Sesión fotográfica: "Aves"
 Episodio 8 - Sesión fotográfica: ''Diosa de la Mina'' 
 Episodio 9 - Comercial: ''Comercial Volkswagen" 
 Episodio 10- Sesión fotográfica: "Tommy Hilfiger" 
 Episodio 11- Sesión fotográfica: "Lujo Salvaje" 
 Episodio 12- Sesión fotográfica: "Cover Elle Try" 

Reality shows de México
Mexico's Next Top Model
Series Top Model
M